Liga A a Ligii Națiunilor UEFA 2018–2019 este divizia de vârf a ediției 2018-1919 a Ligii Națiunilor UEFA, sezonul inaugural a competiției internaționale de fotbal care implică echipele naționale masculine din cele 55 de asociații membre ale UEFA. Liga A va culmina cu finala Ligii Națiunilor din Finlanda în iunie 2019 pentru a încununa campionii inaugurali ai Ligii Națiunilor UEFA.

Grupele
Lista de meciuri a fost confirmată de UEFA la 24 ianuarie 2018 în urma unei trageri la sorți.

Grupa 1

Grupa 2

Group 3

Group 4

Finalele Ligii Națiunilor

Marcatori
1 gol

 Albian Ajeti
 Admir Mehmedi
 Haris Seferović
 Xherdan Shaqiri
 Denis Zakaria
 Steven Zuber
 Jorginho
 Piotr Zieliński

Note

Referințe

Legături externe
Website oficial

Liga Națiunilor UEFA 2018-2019